Contea di Morton o Morton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Morton (Dakota del Nord)
 Contea di Morton (Kansas)